El Pinar kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Pinar, Querétaro, ort, Amealco de Bonfil,

Spanien 

 El Pinar de El Hierro (kommun i Spanien), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 El Pinar, Granada – en kommun i Andalusien,